Une combinaison peut être :
un assemblage de plusieurs choses disposées deux à deux, ou de plusieurs choses disposées entre elles dans un certain ordre.
un vêtement, généralement d'un seul tenant
 par ordre chronologique : combinaison (lingerie), , combinaison de plongée, combinaison de ski, combinaison anti-G, combinaison spatiale, combinaison de survie, combinaison de natation
  , Combinaison de surf .
 en mathématiques, un sous-ensemble d'éléments issus d'un ensemble fini
 combinaison (sans répétition), Combinaison avec répétition, Combinaison linéaire, Combinaison linéaire d'orbitales atomiques
 une serrure à combinaison, un type de serrure basée sur la mémorisation d'une combinaison mathématique
 en musique reggae, un duo en studio entre un chanteur et un deejay, combinaison (reggae)
 en sport,
 la combinaison (combination), un sport du  combinant Le Football Association et football-rugby
 un dispositif technique et stratégique permettant d'atteindre un objectif
 en sport individuel, une série de coups à réponse forcée dans le but d'obtenir un gain
 combinaison (échecs)
 en sports collectifs,
 combinaison (football américain), combinaison (football), combinaison (Rugby à XV)

Références

Œuvres 
 Une combinaison gagnante (Home Team) un film canadien de 1998

Voir aussi 
Le Volkswagen Combi, un mini-bus
La Consonance (musique), une combinaison de sons